Riwallon, Riwal(l) ou Rivallon (en gallois : Rhiwallon) est un anthroponyme breton, porté à l'époque médiévale, et composé des éléments ri « roi » et [g]wal « valeureux » ; il est à l'origine de nombreux patronymes bretons (Rivoal(l)on, Rivoal(l)an, Rivo(u)al, Riouallan, Rioualen, Rival(l)an, Riouall, etc.), portés surtout dans le Finistère et les Côtes-d'Armor. 

Il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Rhiwallon, roi légendaire de l'île de Bretagne (actuelle Grande-Bretagne) ;
 Riwal(l) (), saint breton ;
 Riwal(l) (), dux breton, chef de l'émigration bretonne en Armorique et fondateur de lignée des rois de Domnonée ;
 Riwallon de Bretagne (), prince de Bretagne, fils du roi Salomon ;
 Riwallon de Vitré (), premier baron de Vitré et seigneur d'Acigné et de Marcillé ;
 Riwallon de Dol (mort en 1065), seigneur de Combourg et avoué de Dol ;
 Rhiwallon ap Cynfyn (mort en 1069/1070), roitelet gallois ;
 Rivallon d'Aleth (mort en 1118), évêque d'Aleth ;
 Riwallon de Dinan (), seigneur de Plouër ;
 Rivallon de Penthièvre (), seigneur de Combourg et co-comte de Penthièvre.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom breton